Robert Schmidt, bobbista tedesco
Robert Schmidt, politico tedesco
Robert Schmidt, attore danese
Robert Schmidt, musicista irlandese